Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue ou une rue du Suffrage-Universel :

Belgique 
 Avenue du Suffrage Universel à Bruxelles
 Rue du Suffrage Universel à Sprimont

France 
 Rue du Suffrage Universel à Lognes

Notes et références 

Suffrage Universel Rue